Шелестю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Шелестюк, Богдан Александрович (род. 1990) — украинский боксёр.
 Шелестюк, Тарас Александрович (род. 1985) — украинский боксёр.